Chemins de Fer Fédéraux, principal companyia ferroviària de Suïssa
 Federació Croata de Futbol (del seu nom en anglès Croatian Football Federation), màxim organisme del futbol a Croàcia
 Factor de forma d'ordinador (del seu nom en anglès Computer Form Factor), conjunt d'estàndards sobre les plaques base dels ordinadors
 Compact Font Format, format de compactació  de tipus desenvolupat per Adobe Systems